Robert Florence ist der Name folgender Personen:

 Bob Florence, amerikanischer Jazzmusiker (1932–2008)
 Robert Florence (Komiker), schottischer Komiker und Autor (* 1977)